Christopher Beck (1984. november 12. –) német labdarúgó, 2012 óta a Stahl Riesa hátvédje.

Jegyzetek 

1984-ben született személyek
Német labdarúgók
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Az SC Verl labdarúgói
A Dynamo Dresden labdarúgói
A Dynamo Dresden II labdarúgói
Az FC Oberneuland labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek